El Clàssic d'Auckland 2012, també conegut com a ASB Classic 2012, una competició tennística femenina sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 7 de gener de 2012 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

La tennista italiana Flavia Pennetta va disputar les finals individual i dobles però no fou superada en ambdues.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení  
 Quadre doble femení  

2012
WTA Tour 2012